Kapellen – miasto i gmina w Belgii, w prowincji Antwerpia. W 2018 roku liczyło 26 771 mieszkańców.

Miasta w prowincji Antwerpia
Gminy w prowincji Antwerpia